Baile an Sceilg kan syfta på följande platser:

Irland 

 Ballinskelligs Bay, vik, Munster, Ciarraí, 
 Ballinskelligs, ort, Munster, Ciarraí, 

Robotskapade Irlandförgreningar